HMCS Kootenay je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Kootenay (H75)
 HMCS Kootenay (DDE 258)

Kootenay